Владимир Игоревич Загоров (Толстой) (1951, Краснодар) — петербургский художник.

Биография 
Владимир Толстой Родился 12 августа 1951 года на юге России, в г. Краснодаре. Начальное художественное образование получил в Краснодарском художественном училище, где в эти годы (1966-1970) преподавали Евгений Волошин и Александр Тавлеев, оказавшие большое влияние на формирование его творческого сознания.

В 1970 году уезжает в Ленинград и с этого времени постоянно живёт и работает в этом городе.

С 1972 по 1978 годы обучается на живописном факультете института имени И. Е. Репина Академии Художеств СССР, в мастерской монументальной живописи под руководством профессора А. А. Мыльникова. В запасниках Русского музея знакомится с творчеством В. Кандинского, П. Филонова, К. Малевича и других художников русского авангарда.

В 1982 году становится членом Союза художников СССР.

После поездки в Узбекистан в 1984 появляются первые абстрактные работы.

С 1987 по 1991 год преподает живопись и композицию на отделение монументальной живописи в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной.

В 1993 году проходит первая персональная выставка Загорова в ЦДХ в Москве, на которой он показывает только нефигуративные работы.

В 1996 году становится членом Санкт-Петербургской Академии Современного Искусства.

В 1997 году в Русском музее проходит персональная выставка Загорова - «Желтое движение».

В 2005 году приглашен в Санкт-Петербургский университет, где по настоящий момент (2008 год) преподает живопись на факультете графического дизайна.

Живёт и работает в Санкт-Петербурге.

Готовится к большой выставке "Цирк" в Русском музее.

Работы находятся в собраниях 
 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
 Эрмитаж, Санкт-Петербург.
 Государственная Третьяковская галерея, Москва.
 Городской музей Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург.
 Музей городской скульптуры, Санкт-Петербург.
 Музей современного искусства, Сосновый Бор.
 Галерея современного искусства «Анна», Санкт-Петербург.
 Картинная галерея, Псков.
 Городская картинная галерея, Казань.
 Новосибирский художественный музей, Новосибирск.
 Музей А. А. Ахматовой, Санкт-Петербург.
 Манеж, Санкт-Петербург.
 Царскосельская коллекция, Пушкин.
 Николаевский художественный музей имени В. В. Верещагина, Николаев, Украина.
 Галерея Генри Наннена, Эмден, Германия.
 Городская картинная галерея, Пловдив, Болгария.
 Галерея искусств Букнельского университета, Пенсильвания, США.

Также работы Загорова находятся в частных коллекциях в странах: Германия, США, Швеция, Франция, Россия, Дания, Болгария, Польша.

Персональные выставки 
 2007 — «Фрагмент путешествия». Живопись, графика. Галерея «До», Санкт-Петербург.
 2006 — «Путешествие вдоль берега». Живопись, графика, коллажи. Галерея «Жизнь стекла», Москва.
 2004 — «Вариации на тему». Живопись, графика, объекты. Галерея «Джем Холл», Санкт-Петербург.
 2003 — «Счастливый сад». Живопись. Галерея Марины Гисич, Санкт-Петербург.
 2001 — «Голубой, черный, розовый». Живопись, объекты. Галерея «Дельта», Санкт-Петербург.
 2000 — «Лирическая абстракция». Живопись. Галерея «Аврора», Тверь.
 1999 — Живопись, графика. Галерея Брумме, Франкфурт-Майн, Германия.
 1999 — «Стол». Живопись, объекты. Галерея «Дельта», Санкт-Петербург.
 1998 — Живопись, графика. Галерея Брумме, Франкфурт-Майн, Германия.
 1997 — «Рисунки разных лет». Галерея «Palitra», Санкт-Петербург.
 1997 — «Желтое движение». Живопись, коллажи, фотографии. Русский музей, Санкт-Петербург.
 1993 — Живопись, скульптура, графика, объекты. ЦДХ, Москва.

Групповые выставки (выборочно) 
 2004 — «Поднесение к Рождеству. Академия фарфора». Эрмитаж, Санкт-Петербург.
 2001 — «Движущиеся объекты». Русский музей, Санкт-Петербург.
 2001 — «Абстракция в России XX век». Русский музей, Санкт-Петербург.
 1996 — «Первая выставка Санкт-Петербургской академии современного искусства». Манеж, Санкт-Петербург.
 1993 — Выставка-карнавал «Гардероп». Манеж, Санкт-Петербург.
 1991 — «Трое - живопись». Петр Татарников, Петр Конников, Владимир Загоров. «Центр Юнеско», Санкт-Петербург.
 1991 — «Современные художники - Малевичу». Живопись. Третьяковская галерея, Москва.
 1991 — «Петербургский реализм». Галерея искусств Букнельского университета, Пенсильвания, США.
 1988 — «Гласность». Галерея Генри Наннена, Эмден, Германия.

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт Владимира Загорова 
 О Владимире Загорове на сайте галереи Марины Гисич
 О проекте «Поднесение к Рождеству. Академия фарфора» в Эрмитаже

Современные художники России